Kamenica est un toponyme qui peut désigner :

Localités 

Kamenica, un village situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité de Maglaj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kamenica, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité de Pale-Prača, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité de Vogošća, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité de Zavidovići, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;

Kamenica, une localité située dans la municipalité de Preseka, comitat de Zagreb ;
Kamenica, une localité située dans la municipalité de Lepoglava, comitat de Varaždin ;
Kamenica, une localité située dans la municipalité de Sokolovac, comitat de Koprivnica-Križevci ;

Kamenica, une localité située dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité de Bojnik, district de Jablanica ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité de Dimitrovgrad, district de Pirot ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité de Koceljeva, district de Mačva ;
Kamenica, un village situé sur le territoire de la Ville de Kraljevo, district de Raška ;
Kamenica, un village situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva ;
Kamenica, une localité située dans la municipalité de Pantelej (Niš), district de Nišava ;
Kamenica, un village situé dans la municipalité de Stragari (Kragujevac), district de Šumadija ;
Kamenica, un village situé sur le territoire de la Ville d'Užice, district de Zlatibor ;
Kamenica, une localité située sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara ;

Kamenica/Kamenicë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Leposavić/Leposaviq, dans le district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
Kamenica/Kamenicë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zvečan/Zveçan, dans le district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
Kosovska Kamenica/Kamenicë, une ville et une commune/municipalité du district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica, dans le  district de Gjilan/Gnjilane (MINUK) ou dans le district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).

Kamenica, un village du district de Sabinov.

Rivières 
la Kamenica, une rivière de l'est de la Bosnie-Herzégovine, affluent gauche de la Drina ;
la Kamenica, une rivière de Serbie, affluent gauche de la Zapadna Morava.

Voir aussi 
Kamenice